Julian Plenti Lives… — сольный мини-альбом Пола Бэнкса, певца и гитариста американской пост-панк группы Interpol. Это уже вторая сольная работа Бэнкса, где он выступает под творческим псевдонимом Джу́лиан Пле́нти: ранее в 2009 году вышел его полноценный альбом Julian Plenti is… Skyscraper.

Мини-альбом Julian Plenti Lives… был издан лейблом Matador Records 26 июня 2012 года в преддверии нового полнометражного сольного альбома Пола Бэнкса — Banks. Из пяти композиций на мини-альбоме авторству Бэнкса принадлежат только две, остальные три являются кавер-версиями песен Фрэнка Синатры, J Dilla и Гарольда Фальтермейера (композитора фильма «Бегущий человек» 1987 года). Julian Plenti Lives… вышел ограниченным тиражом в  экземплярах на компакт-дисках и  экземплярах на грампластинках.

Список композиций

Участники записи 
Альбом записан на студиях Electric Lady Studios (Манхэттен) и Tarquin Studios (Коннектикут). Микширование проходило в Tarquin Studios, мастеринг — в Sterling Sound (Нью-Йорк).

Исполнители

 Пол Бэнкс — основной исполнитель,
 Рейчел Берлин — вокал (трек 3);
 Роб Муз — скрипка, альт (трек 4);
 Йоэд Нир — виолончель (треки 1, 4, 5);
 Брэндон Кёртис — доп. исполнитель (трек 4).

Производство

 Продюсеры — Пол Бэнкс, Питер Кэтис;
 Арт-директор, фотографии — Пол Бэнкс;
 Звукорежиссёр — Клавдий Миттендорфер, Грег Джорджо, Чарли Ривера, Фил Джоли;
 Мастеринг — Грег Кэлби;
 Микширование — Грег Джорджо, Питер Кэтис.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Julian Plenti



Мини-альбомы 2012 года
Альбомы инди-рока
Мини-альбомы Matador Records
Мини-альбомы на английском языке